«Taenga» puede referirse a:

 Taenga, atolón que forma parte de las Islas Tuamotu-Gambier, de la Polinesia Francesa.
 Taenga, comuna asociada de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de la comuna de Makemo.